The Invisible Man peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 L'Homme invisible titre français du film The Invisible Man de James Whale (1933) ;
 Invisible Man (The Invisible Man), une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2000 ;
 Invisible Man titre français du film The Invisible Man de Leigh Whannell (2020).

Littérature 
 The Invisible Man, le titre original de L'Homme invisible, roman de l'écrivain britannique H. G. Wells publié en 1897, plusieurs fois adapté au cinéma et à la télévision.

Musique 
 The Invisible Man, une chanson du groupe de rock britannique Queen sortie en 1989.

Voir aussi 
 

Redirection (titre original)
Redirection en anglais